Breiding ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk H. Breiding (* 1970), deutscher Kunsthistoriker
 Erich Breiding (1925–2009), deutscher Unternehmer
 Jörg Breiding (* 1972), deutscher Chorleiter
 László Branko Breiding (* 1994), deutscher Schauspieler
 R. James Breiding (* 1958), schweizerisch-amerikanischer Autor und Unternehmer
 Silas Breiding (* 1992), deutscher Schauspieler

Siehe auch
 Carl Breiding & Sohn, ehemalige Bettfedernfabrik in Soltau
 Korn & Breiding, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Breiting